La Arena bezeichnet folgende Orte:

 La Arena (Peru), Kleinstadt in Peru
 Distrikt La Arena, Distrikt in Peru
 die ehemalige Parroquia San Juan de la Arena, siehe Ranón.